Йохан Ханс Хьолзел () (19 февруари 1957 г. – 6 февруари 1998 г/), по-известен с псевдонима Фалко е австрийски поп и рок музикант.

Фалко има няколко международни хита, сред които са „Rock Me Amadeus“, „Der Kommissar“, „Vienna Calling“, „Jeanny“, „The Sound of Musik“, „Coming Home (Jeanny Part II, One Year Later)“ и посмъртно издадената песен „Out of the Dark“. Сингълът „Rock Me Amadeus“ достига до 1-ва позиция в Билборд, така Фалко става единственият немско говорещ изпълнител в света, чийто сингъл става номер едно хит в САЩ. Той е продал около 20 милиона албума и 15 милиона сингъла, което го прави най-продаваният австрийски изпълнител за всички времена.

Смърт 
Фалко загива на 6 февруари 1998 година, само две седмици преди 41-вия си рожден ден, близо до Пуерто Плата в Доминиканската република, след като неговото Мицубиши Паджеро се блъска челно в автобус. По-късно е установено, че шофьорът на автобуса е карал с превишена скорост, за което водачът лежи три години в затвора. Въпреки това, по време на инцидента, Фалко е бил под влиянието на значителни количества алкохол, кокаин и THC. Малко преди инцидента той е планирал завръщане у дома. Фалко е погребан в централното гробище на Виена.

Дискография

Студийни албуми

Външни препратки 
  Официален сайт

Източници 

Родени през 1957 година
Починали през 1998 година
Австрийски музиканти
Виенчани
Жертви на пътнотранспортни произшествия